Vučak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Donje Stubice, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 484 stanovnika te 134 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji